El término Operación Soberanía puede referirse a cualquiera de estos casos:

Operación Soberanía (Argentina).
Operación Soberanía (Colombia).
Operación Soberanía (Panamá).

